Куйбышевское — название населенных пунктов:

Казахстан 
 Куйбышевское — село в подчинении горадминистрации Петропавловска Северо-Казахстанской области, в 2018 г. включено в состав города.
 Куйбышевское — прежнее название села Дауит Акжарского района Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Куйбышевское — посёлок в Гвардейской районе Калининградской области.

Украина 
 Куйбышевское — до 2016 г. название посёлка Казбеки в Подольском районе Одесской области.

См. также 
 Куйбышевское водохранилище
 Куйбышевское сельское поселение
 Куйбышев
 Куйбышевка
 Куйбышево